Shepard ist ein englischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Shepard ist ein ursprünglich berufsbezogener englischer Familienname, abgeleitet von dem englischen shepherd mit der Bedeutung „der Schafhirte“.

Namensträger

Familienname 
 Alan Shepard (1923–1998), US-amerikanischer Astronaut
 Bert Shepard (1920–2008), US-amerikanischer Baseballspieler
 Charles Biddle Shepard (1808–1843), US-amerikanischer Politiker
 Charles Upham Shepard (1804–1886), US-amerikanischer Mineraloge
 Cheryl Shepard (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 David Shepard (1940–2017), amerikanischer Filmarchivar
 David H. Shepard (1923–2007), US-amerikanischer Unternehmer
 Dax Shepard (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Elaine Shepard (1913–1998), US-amerikanische Autorin und Schauspielerin
 Ernest Shepard (1879–1976), englischer Illustrator (Pu der Bär)
 Ernie Shepard (1916–1965), US-amerikanischer Jazzbassist
 Francis Parker Shepard (1897–1985), US-amerikanischer Meeresgeologe
 H. Michael Shepard, US-amerikanischer Molekularbiologe
 Helen Miller Shepard (1868–1938), US-amerikanische Philanthropin
 Hilary Shepard (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin
 Jan Shepard (* 1928), US-amerikanische Schauspielerin
 Jean Shepard (1933–2016), US-amerikanische Countrysängerin
 Jesse Shepard (1848–1927), US-amerikanischer Pianist, Schriftsteller und Okkultist, siehe Francis Grierson
 Jim Shepard (* 1956), US-amerikanischer Schriftsteller
 Lucius Shepard (1943–2014), US-amerikanischer Schriftsteller
 Matthew Shepard (1976–1998), US-amerikanisches Mordopfer
 Odell Shepard (1884–1967), US-amerikanischer Schriftsteller und Politiker
 Ollie Shepard (1909–?), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Patty Shepard (1945–2013), US-amerikanische Schauspielerin
 Richard Shepard (* 1965), US-amerikanischer Film- und Fernsehregisseur
 Roger N. Shepard (1929–2022), US-amerikanischer Kognitionswissenschaftler (Shepard-Skala)
 Sam Shepard (1943–2017), US-amerikanischer Dramatiker und Schauspieler
 Sara Shepard (* 1977), US-amerikanische Autorin
 Seth Shepard (1847–1917), US-amerikanischer Jurist
 Sterling Shepard (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Thomas R. Shepard Jr. († 2015), US-amerikanischer Herausgeber
 Vonda Shepard (* 1963), US-amerikanische Sängerin

Vorname 
 Shepard Stone (1908–1990), US-amerikanischer Journalist, Historiker, Diplomat und Gründer des Berliner Aspen-Instituts

Siehe auch 
 Shepard-Kliff, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Shepard-Insel, Insel vor der Hobbs-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Nichols & Shepard Company, ehemaliges US-amerikanisches Unternehmen
 Sheppard
 Shephard
 Shepherd

Einzelnachweise 

Familienname
Berufsname
Englischer Personenname